1. Mistrzostwa Świata w Biathlonie kobiet odbyły się we francuskim Chamonix. Mistrzostwa te zostały rozegrane, ponieważ biathlon kobiet nie znalazł się w programie Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984. Rozegrane zostały trzy konkurencje: sprint na 5 km, bieg indywidualny na 10 km oraz sztafeta 3x5 km.

Wyniki

Sprint

Bieg indywidualny

Sztafeta

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 1984 10 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1984 5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1984 3x5 km Relay 

1984 w sportach zimowych
1984 we Francji
Biathlon we Francji
Mistrzostwa świata w biathlonie
Zawody sportowe w Chamonix-Mont-Blanc